Hjortshøj (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Aarhus.
 Hjortshøj (plaats), een plaats in de Deense regio Midden-Jutland, gemeente Aarhus